Mario's Early Years! Preschool Fun è un videogioco educativo appartenente alla serie Mario's Early Years, a sua volta parte della serie Mario.
Venne commercializzato nel 1994 per PC e Super Nintendo e fu sviluppato per bambini al di sotto dei sei anni.

Modalità di gioco
Il gioco è suddiviso in isole, liberamente selezionabili dal giocatore, il quale, grazie a vari minigiochi presenti nelle suddette isole, impara alcune cose importanti su varie materie scolastiche.

Personaggi:
Mario
Luigi
Principessa Peach

Voci correlate
Mario (serie di videogiochi)
Mario (personaggio)

Collegamenti esterni 
 

Videogiochi di Mario